Pinto Loureiro refere-se a: 

 Fernando Pinto Loureiro, filho do posterior
 José Pinto Loureiro, pai do anterior